Sabato sera – brano musicale di Bruno Filippini del 1964
 Sabato sera – album musicale di Rocky Roberts del 1967
 Sabato sera – album musicale di Bruno Martino del 1969
 Sabato sera – programma televisivo del 1967
 Sabato sera - Studio Uno '67 – album di Mina del 1967